Toshirō est un prénom japonais, pouvant faire référence à :
 Toshirō Mayuzumi, compositeur ;
 Toshirō Mifune, acteur ;
 Toshirō Nomura, astronome ;
 Toshirō Obata, acteur ;
 Toshirō Suga, aïkidoka.

 En fiction

 Tōshirō Hitsugaya, personnage du manga Bleach.